Су́мчатые куни́цы:
 Сумчатые куницы  — семейство млекопитающих из отряда хищных сумчатых;
 Пятнистые сумчатые куницы () — род млекопитающих из семейства сумчатых куниц;
 Полосатые сумчатые куницы () — род млекопитающих из семейства сумчатых куниц.